Bánhegyi Lászlóné, Milanovits Ilona (1932–1988) világbajnok magyar tornász
 Bánhegyi Lászlóné, Mossóczy Lívia (1936–2017) világ- és Európa-bajnok magyar asztaliteniszező